De A Lyga 2013 was het 24ste seizoen in de strijd om het Litouwse nationale voetbalkampioenschap. Voor het vierde seizoen op rij werd het aantal deelnemende clubs aan de competitie gewijzigd, ditmaal naar negen. 

Het seizoen begon op 9 maart en eindigde op 9 november. FK Ekranas Panevėžys trad aan als regerend landskampioen. De club moest de titel afstaan aan VMFD Žalgiris, dat onder leiding van de Poolse trainer-coach Marek Zub de derde landstitel uit de clubgeschiedenis behaalde en zich op basis daarvan plaatste voor de tweede voorronde van de UEFA Champions League 2014/15. Alle clubs troffen elkaar vier keer dit seizoen.

Topscorer werd Nerijus Valskis van FK Sūduva met 27 goals. In de 144 gespeelde wedstrijden werd in totaal 443 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,08 goal per wedstrijd.

FK Tauras Tauragė eindigde als negende en laatste, en degradeerde daardoor rechtstreeks naar de 1 Lyga.

Eindstand

Topscorers

Zie ook
LFF taurė 2013/14

2013
Competitievoetbal 2013